Селена Стил (, род. 17 января 1961 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США) — американская эротическая танцовщица и порноактриса.

Биография 
Родилась 17 января 1961 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.

Селена начала свою карьеру танцовщицы в стриптиз-клубах по всей стране, затем она возвращается в Калифорнию, чтобы сниматься в фильмах для взрослых. Говорит, что во время работы танцовщицей у неё был секс, который побудил её сниматься в порнофильмах в 1988 году.

Стил снялась более чем в сорока фильмах, а затем исчезла из индустрии до 2000 года, когда она вернулась и снова работала для VCA в постановках Джима Холлидея.

Награды 

 1991 F.O.X.E. Award — Vixen
 1992 AVN Award — лучшая актриса второго плана — видео — Sirens
 2004 Зал славы XRCO
 2007 Зал славы AVN

Примечания

Ссылки 

 
 Селена Стил на сайте Internet Adult Film Database
 Селена Стил на сайте Adult Film Database
 Профиль на сайте AVN

Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Порноактрисы США
Члены Зала славы AVN
Члены Зала славы XRCO
Члены Зала славы Legends of Erotica